

События

Политика

Европа 
Затишье наполеоновских войн.
1 января — бывшее французское Сан-Доминго переименовано в независимое государство Гаити. Бригадный генерал Жан-Жак Дессалин провозглашён в Гонаиве пожизненным генерал-губернатором.
 15 января
 Во Франции принят декрет о массовом наборе безработных в Национальную гвардию.
 Русским экспедиционным корпусом под командованием П. Д. Цицианова была взята штурмом крепость Гянджа. Присоединение к России Гянджинского ханства.
 15 февраля — в Париже по обвинению в заговоре арестован генерал Жан Виктор Моро.
 23 февраля — в Париже по обвинению в заговоре арестован генерал Шарль Пишегрю.
 26 февраля — в России образована Томская губерния.
 9 марта — в Париже арестован вождь шуанов Жорж Кадудаль.
 15 марта — отряд французской конной жандармерии арестовал в Эттингейме (Баден) герцога Энгиенского и вывез его во Францию.
 21 марта
 Принят второй Гражданский Кодекс французов.
 После краткого суда герцог Энгиенский расстрелян в Париже во рву Венсеннского замка.
 27 марта — Сенат Франции обратился к пожизненному Первому консулу Наполеону Бонапарту с предложением сделать его власть наследственной.
 22 апреля — завершилась резня 3..5 тыс.белого населения на Гаити, которая проводилась по приказу Жан-Жак Дессалина с начала февраля.
 18 мая — сенат Франции дал первому консулу Наполеону Бонапарту титул наследственного императора французов.
 19 мая — Наполеон Бонапарт восстановил звание маршал Франции.
 25 июня — казнён Жорж Кадудаль, вождь шуанов.
 11 августа — император Священной Римской империи Франц II принимает наследственный титул императора Австрии под именем Франца I.
 15 августа — Наполеон Бонапарт торжественное освятил Булонский лагерь и произвёл раздачу орденов Почётного легиона.
 8 октября — государство Гаити провозглашено империей. Генерал-губернатор Жан-Жак Дессалин коронован под именем Жакоба I.
 2 декабря — в Париже в Соборе Парижской Богоматери прошла коронация Наполеона I.

Без точных дат 
 Принят второй Французский Уголовный Кодекс.
 Создание Австрийской Империи

Наука 
 21 июня — Смитсон Теннант представил Лондонскому королевскому обществу отчёт об открытии двух новых металлов — иридия и осмия.
 17 ноября — основан Казанский императорский университет.
 Ричард Тревитик получил патент на паровоз.
 Вышла в свет книга Игнаца Трокслера «Über das Verschwinden gegebener Gegenstände innerhalb unseres Gesichtskreises» в которой впервые описан физиологический феномен в области визуального восприятия названный впоследствии именем исследователя.
 Был утверждён Устав Харьковского университета, который стал первым университетом на Украине.

Музыка

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1804 году
 16 февраля — Жюль Габриель Жанен, французский писатель, критик и журналист.
 24 февраля — Соломон Френсдорфф, немецкий и еврейский гебраист (ум. ).
 13 мая — Хомяков, Алексей Степанович, философ, поэт, публицист, один из основателей движения славянофилов.
 1 июня — Михаил Иванович Глинка — русский композитор.
 1 июля — Жорж Санд, французская писательница.
 4 июля — Готорн, Натаниел, один из первых и наиболее общепризнанных мастеров американской литературы.
 28 июля - Людвиг Фейербах, немецкий философ, атеист и материалист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1804 году
 12 февраля — Иммануил Кант, немецкий философ.
 9 апреля — Жак Неккер, французский финансист и политик (род. 1732).
 25 июня — Жорж Кадудаль, вождь шуанов (род. 1771).
 2 октября — Никола Жозеф Кюньо, французский инженер и изобретатель, построивший в 1769—1770 годах паровую повозку для перевозки орудий, ставшую прообразом автомобиля (род. 1725).

См. также

Примечания